El Bosc Comunal d'Òpol i Perellós és un bosc o forest del terme comunal d'Òpol i Perellós, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord), sobretot dins del territori de l'antic terme d'Òpol. Forma part del Bosc Estatal del Baix Aglí.

Està situat al sud del poble d'Òpol, a la dreta (ponent) del Ròbol, que fa tota una volta per llevant i migdia del bosc, des del seu extrem nord fins al sud-oest, a llevant de la Jaça del Bou i al sud-est del Planal de les Salines. A prop de tot el seu front nord-oest discorre la carretera D - 9, d'Òpol a Vingrau.

Té una extensió de 0,61 km², i té el codi identificador de l'ONF (Office National des Forêts) F16233I.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc Comunal d'Òpol i Perellós
 Una altra pàgina web del mateix bosc

Boscs del Rosselló
Geografia d'Òpol i Perellós